Clawson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clawson (Idaho)
 Clawson (Michigan)
 Clawson (Texas)
 Clawson (Utah)
 Clawson (West Virginia)

Clawson ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin J. Clawson (1881–1977), US-amerikanischer Pathologe
 Curt Clawson (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Del M. Clawson (1914–1992), US-amerikanischer Politiker
 Elliot Clawson (1883–1942), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Isaiah D. Clawson (1822–1879), US-amerikanischer Politiker
 Lawrence D. Clawson (1885–1937), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch:
 Clauson